Chandauli może dotyczyć: 
 Chandauli – miasto w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh, na Nizinie Hindustańskiej
 Chandauli – dystrykt w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh